Stati Uniti d'America
Lost Springs – comune del Kansas
Lost Springs – comune del Wyoming